Arnakke har flere betydninger:

 Arnakke (by) – en landsby i Ågerup Sogn i Holbæk Kommune.
 Arnakkekilden – en kilde ved Ørnsø i Silkeborg.
 Arnakkeå – åløb ved Frederiksværk.
 Arrenakke Bakke – bakkedrag nord for Arresø ved Frederiksværk.